

Persone

Giocatori di curling
 Alberto Alverà – giocatore di curling italiano
 Carla Alverà – giocatrice di curling italiana
 Claudia Alverà – giocatrice di curling italiana
 Cristina Alverà – giocatrice di curling italiana
 Eleonora Alverà – giocatrice di curling italiana
 Fabio Alverà – giocatore di curling italiano
 Massimo Alverà – ex giocatore di curling italiano
 Nella Alverà – giocatrice di curling italiana

Altre persone
 Albino Alverà – sciatore alpino e alpinista italiano, fratello di Silvio
 Andrea Alverà – medico, storico dell'arte e linguista
 Carletto Alverà – alpinista, combinatista nordico e saltatore con gli sci italiano
 Giorgio Alverà – bobbista italiano
 Isidoro Alverà – hockeista su ghiaccio italiano
 Michele Alverà – bobbista italiano, fratello di Renzo
 Renzo Alverà – bobbista italiano, fratello di Michele
 Silvio Alverà – sciatore alpino e alpinista italiano, fratello di Albino